Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.
 Александро-Невский Покровский монастырь в Новосибирской и Бердской епархии.
 Александро-Невский женский монастырь в деревне Маклаково Талдомского района Московской области.
 Троицкий Александро-Невский монастырь в селе Акатово Клинского района Московской области.
 Троицкий Александро-Невский монастырь в городе Кирове.
 Александровский монастырь в Суздале, Владимирской области.
 Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь в Екатеринбурге.

См. также